Por Muzzano pode estar à procura de:
 Muzzano - uma comuna na província de Biella, região do Piemonte, na Itália;
 Muzzano - uma comuna no cantão de Tessino, na Suíça.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos